Сен-Кристо́ф-дю-Буа́, Сен-Крістоф-дю-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 55 км на південний схід від Нанта, 60 км на південний захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 968 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2721,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Кристоф-дю-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Кристоф-дю-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кристоф-дю-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара